Nyrop är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Camillus Nyrop (instrumentmakare) (1811–1883) – dansk instrumentmakare
 Camillus Nyrop (historiker) (1843–1918) – dansk industrihistoriker
 Hjalmar Nyrop – (1885–1915) – en svensk ingenjör, biltävlingsförare, flygplanskonstruktör och flygpionjär
 Kristofer Nyrop – (1858–1931) – en dansk språkforskare och litteraturhistoriker
 Martin Nyrop – (1849–1921) – en dansk arkitekt

Se även 

 Nyrop N:o 3

Danska efternamn